Severini est un patronyme porté notamment par :

 Amerigo Severini (1931-2020), coureur cycliste italien ;
 Gino Severini (1883-1966), peintre italien ;
 János Severini (1716-1789), enseignant et historien hongrois.